Ганбаагийн Хэрлэнмурэн (; 3 июля 2000) — монгольская шашистка (международные шашки и шашки-64).

Бронзовый призёр Кубка Азии по шашкам-64 (2016, женщины, блиц), VI Международных спортивных игр «Дети Азии» (2016, девушки, международные шашки)

Победитель чемпионата Монголии 2019 года, серебряный призёр (2013 2016), бронзовый призёр (2015)

Победительница Children Sports Games Mongolia (2015)

FMJD-Id: 17809

Примечания

Ссылки 
 Партии и фотография на сайте KNDB
 Профиль на сайте ФМЖД

Шашисты Монголии